Suspect (englisch: Verdächtiger) ist:
 Suspect (1960), britischer Kriminalfilm von John und Roy Boulting (1960) 
 Suspect – Unter Verdacht, US-amerikanischer Thriller von Peter Yates (1987)
 Suspect (2007), britischer Fernsehfilm von Guy Ritchie (2007) 
 Suspect (Computerspiel), Textadventure der Firma Infocom (1984)

Siehe auch:
 Suspects, britische Fernsehserie (2014–2016)
 Suspekt, dänische Hip-Hop-Gruppe
 The Suspect, Begriffsklärung